Електронмаш - київське науково-виробниче об'єднання, один з найбільших виробників електронно-обчислювальних приладів у СРСР
 Електронмаш - львівське дочірнє підприємство концерну "Електрон", яке спеціалізується на виготовленні комунального транспорту
 Електронмаш - чернівецьке підприємство, яке займається виготовленням систем протипожежної безпеки